

Geografia

Eschbach – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)
 Eschbach-au-Val – comune del dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Eschbach – comune del circondario della Brisgovia-Alta Foresta Nera (Baden-Württemberg)
 Eschbach – comune del circondario del Reno-Lahn (Renania-Palatinato)
 Eschbach – comune del circondario rurale della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)
 Eschbach – quartiere di Usingen, in Assia

Eschbach – località della contea di Yakima, Washington

Altro 
 Andreas Eschbach (1959) – scrittore tedesco